Анто́н Евге́ньевич Синьго́в (род. 5 августа 1986), также известный под псевдонимами Cooller, COOLLERZ — профессиональный киберспортсмен.

Выиграл значительное количество российских и международных турниров по Quake III Arena, Quake 4, Quake Live, Quake Champions. Неоднократный чемпион мировых соревнований.

Выступал за команды sF, tmp, c58, eSu, emax, forZe, teamONE, territory.ru, RuSh3D, checkSIX, с 2005 года по июнь 2011 года выступал за команду Mousesports, до конца 2011 года представлял команду Moscow Five. После чего решил сделать перерыв, покинул киберспорт и Quake в частности. Однако в начале 2013 года, после участия в турнире легенд и победы на Moscow Lan #17 по Quake Live, решил вернуться. С июля 2017 года по май 2018 года выступал за команду Natus Vincere. В настоящий момент выступает в составе команды AMD.

За свою карьеру выиграл более 300 000 долларов. Контракты с интернациональными клубами принесли Антону более 200 000 евро.

Турниры

Quake III Arena

Quake 4

Российские 
 ASUS Autumn 2005, Quake 4 —  1 место, Москва. (450 $)
 ASUS Winter 2006, Quake 4 —  1 место, Москва. (1 950 $)
 CyberBlizzard 2005, Quake 4 —  1 место, Москва. (350 $)
 GIGAGAMES 2006, Quake 4 —  2 место, Москва. (500 $)
 ASUS Spring 2006, Quake 4 —  1 место, Москва. (1 600 $)
 Perm’s Period 2006, Quake 4 —  1 место, Пермь. (2 000 $)

Международные 
  CPL WINTER 2005, Quake 4 —  1 место, США, Даллас. (9 000 $)
  EUROCUP XII 2005—2006, Quake 4 —  1 место from Europe, by internet (7 500 $)
  Trans Atlantic Final — 2006, Quake 4 —  2 место, США, Нью-Йорк. (3 750 $)
  VSports All Stars 2006, Quake 4 —  2 место, США, Лос-Анджелес. (1 000 $)
  WSVG Dreamhack 2006, Quake 4 —  1 место, Швеция, Йёнчёпинг. (5 000 $)
  ESWC 2006, Quake 4 — 4 место, Франция, Париж. (4 000 $)
  QuakeCon 2006, Quake 4 1on1 —  2 место, США, Даллас. (7 000 $)
  QuakeCon 2006, Quake 4 2on2 w/Jibo —  3 место, США, Даллас. (2 500 $)
  WSVG Finals 2006, Quake 4 1on1 —  1 место, США, Нью-Йорк. (5 000 $)
  PGA Show Tournament, Quake 4 1on1 —  3 место, Польша, Варшава. (500 $)
  i30 International Tournament 2007, Quake 3 1on1 —  3 место, Великобритания, Лондон. (1 500 $)
  WSVG Kentucky 2007, Quake 4 1on1 — 6 место, США, Луисвилль. (750 $)
  ESWC 2007, Quake 4 1on1 —  2 место, Франция, Париж. (6 000 $)
  WSVG Toronto 2007, Quake 4 1on1 —  3 место, Канада, Торонто. (2 100 $)

Quake Live

Российские 
 ASUS Winter 2010, Quake Live 1on1 —  2 место, Россия, Москва. (12 000 ₽)
 ASUS Spring 2010, Quake Live 1on1 —  2 место, Россия, Москва. (10 000 ₽)
 Moscow Quake LAN #17 2013, Quake Live 1on1 —  1 место, Россия, Москва.

Международные 
  Intel Extreme Masters 4 Global Challenge, Quake Live 1on1 — 5-8 место, ОАЭ, Дубай. (200 $)
  DreamHack Winter 2009, Quake Live 1on1 —  3 место, Швеция, Йёнчёпинг. (950 €)
  ZOTAC QL Cup #10, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (100 €)
  Intel Extreme Masters Euro 2010, Quake Live 1on1 —  3 место, Германия, Кёльн. (1 000 $)
  Intel Extreme Masters World Championship 2010, Quake Live 1on1 —  2 место, Германия, Ганновер. (4 000 $)
  G Data QL Cup #25, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (100 €)
  ESWC 2010, Quake Live 1on1 —  3 место, Франция, Париж. (2 000 $)
  QuakeCon 2010, Quake Live 1on1 —  2 место, США, Даллас. (7 500 $)
  Intel Extreme Masters Global Challenge Gamescom 2010, Quake Live 1on1 — 4 место, Германия, Кёльн. (550 $)
  ASUS Summer 2010, Quake Live 1on1 —  2 место, Украина, Киев. (30 000 ₽)
  Intel Extreme Masters 5 European Championship 2011, Quake Live 1on1 —  1 место, Украина, Киев. (4 000 $)
  ASUS Winter 2011, Quake Live 1on1 —  2 место, Украина, Киев. (4 000 ₽)
  Intel Extreme Masters 5 World Championship 2011, Quake Live 1on1 —  2 место, Германия, Ганновер. (4 000 $)
  ASUS Spring 2011, Quake Live 1on1 —  2 место, Украина, Киев. (25 000 ₽)
  DreamHack Summer 2011, Quake Live 1on1 —  3 место, Швеция, Йёнчёпинг. (550 €)
  QuakeCon 2011, Quake Live 1on1 —  3 место, США, Даллас. (2 000 $)
  QuakeCon 2011, Quake Live 4on4 w/strenx, cypher, draven —  3 место, США, Даллас. (4 000 $)
  FACEIT Sunday Cup #24, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (100 $)
  NRG CUP #3 2013, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (5 000 ₽)
  FACEIT Sunday Spring Cup 2013, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (100 $)
  FACEIT Sunday Spring Cup #2 2013, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (100 $)
  125 FPS April League 2013, Quake Live 1on1 —  3 место, Online. (3 000 ₽)
  125 FPS May League 2013, Quake Live 1on1 — 4 место, Online. (3 020 ₽)
  Prague TDM LAN 2013, Quake Live 4on4 w/Latrommi, pavel, 421 —  1 место, Прага, Чехия. (600 $)
  ZOWIE Challenge, Quake Live 1on1 —  3 место, Online. (100 $)
  125 FPS Polsta Cup #2 2014, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (100 $)
  125 FPS Season #22 Pro-League League 2015, Quake Live 1on1 —  1 место, Online. (25 000 ₽)

Overwatch

Quake Champions

Apex Legends

Семья 
Антон Синьгов женат и воспитывает сына. Живёт в Москве.

Некоторое время менеджером у Антона был его старший брат, Андрей Синьгов, по профессии врач.

См. также 
 World Cyber Games
 Electronic Sports World Cup
 ASUS Open
 QuakeCon
 The CPL
 DreamHack

Примечания

Ссылки 
  на LiveJournal
 https://vk.com/cooller
 Страница на Spring.me 
 Интервью на proplay.ru (июль 2007)
 Видеоинтервью с Кулером после победы на российских отборочных ESWC 2007 по Quake 4 (16.06.2007)
 Видеоинтервью с Кулером после первого группового этапа ESWC 2008 (06.07.2007)
 Видеоинтервью каналу GameplayTV (28.11.2008)
 Cooller на esportsearnings.com

Киберспортсмены России
Профессиональные игроки в Quake 3
Профессиональные игроки в Quake Live
Профессиональные игроки в Quake Champions